Ryu Okada (岡田 隆 Okada Ryu, Fujieda, 10 de abril de 1984) é um futebolista japonês que atua como defensor, mas também pode atuar no meio de campo. Atualmente defende o Júbilo Iwata.

Ligações externas
Perfil no Ogol
Perfil no Soccerway

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Avispa Fukuoka